Trois classes de navires de lUS Navy portent le nom de Virginia :
la , une classe de cinq cuirassés qui participent à la Première Guerre mondiale ;
la , une classe de quatre croiseurs lance-missiles en service de 1976 à 1998 ;
la , une classe d'environ trente sous-marins nucléaires d'attaque dont dix sont déjà en service.